KGF steht als Abkürzung für:

 Keratinocyte Growth Factor („Keratinozyten-Wachstumsfaktor“), ursprüngliche Bezeichnung des Fibroblastenwachstumsfaktors „FGF-7“
 Konstruktionsgrundfläche, Summe der Grundflächen aller aufgehenden Bauteile im Bauwesen
 Kurzglasfaser, zur Verstärkung von Compound-Kunststoffen, siehe Glasfaserverstärkter Kunststoff
 Flughafen Qaraghandy Sary-Arka, Sary-Arka International Airport (kasachisch:Сарыарқа Әуежайы, russisch:Аэропорт Сары-Арка), ein Flughafen, der die Hauptstadt des Gebietes Qaraghandy, die gleichnamige kasachische Stadt Qaraghandy bedient nach dem IATA-Code
 Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus (KGF) in Bremen

KgF steht als Abkürzung für:

 Kampfbund gegen den Faschismus, der von 1930 bis 1933 als Nachfolgeorganisation des verbotenen kommunistischen Roten Frontkämpferbund bestand

kgf steht als Abkürzung für:

 kilogram-force, seit etwa 1940 veraltete physikalische Einheit für Kraft, auch Kraftkilogramm, siehe Kilopond

K.G.F. steht als Abkürzung für:
 Kolar Gold Fields, Bergbaugebiet und Taluk im indischen Bundesstaat Karnataka.

KGF